A Radio Antena Satelor az 1991. december 25-én alapított Román Műsorszóró Vállalat (SRR) harmadik rádióállomása.

Története

1930-ban, mindössze két évvel a megalakulás után, a nyilvános rádió heti rendszerességgel közvetítette az Agronómiai Mérnökök Társaságának konferenciáit, majd megjelentek a "Falusi hét" és a "Falusi idő" műsorok.

1991. december 25-én sugározták az Antena Satelor első műsorát, napi 5 órás adással és lefedettséggel csak Bukarestben, Argeșben és Dâmbovițában.

2006. március 1-jén az Antena Satelor nemzeti állomás lett, 2009 októberében pedig online adása is elindult.

Megjegyzések

Források 

Rádióadók
Műsorszórás
Románia kulturális élete